Gastón, Príncipe de Viana, también llamado Gastón de Foix (1444 - 23 de noviembre de 1470), era el hijo de Gastón IV de Foix y Leonor I de Navarra, y era el heredero de ambos. Era vizconde de Castelbó desde 1458 y lugarteniente del reino de Navarra desde 1469 hasta su muerte. Como heredero del trono navarro, llevó el título de Príncipe de Viana desde 1464.

Biografía 
Se casó con Magdalena de Francia, hija de Carlos VII de Francia y María de Anjou el 7 de marzo de 1461 en Lescar. Tuvieron dos hijos:
 Francisco (1466-1483), rey de Navarra (1479-1483) 
 Catalina (1468 -1518), reina de Navarra (1483-1518)

Gastón murió en 1470 por las heridas recibidas en un torneo de justas en Libourne, Aquitania, antes de su ascensión al trono de Navarra. En consecuencia, Francisco I y Catalina ascendieron al trono sucesivamente, pero era la esposa de Gastón, Magdalena que realmente movía los hilos de la corona hasta el matrimonio de Catalina con Juan III de Albret en 1494, y su muerte en 1495.

Ancestros

Referencias 

Condes de Foix
Príncipes de Viana